Lichine bezeichnet:
 Alexis Lichine (1913–1989), Autor und Weinhändler
 David Lichine  (1910–1972), Tänzer und Choreograph

 das Château Prieuré-Lichine (la château Prieuré-Lichine), Weingut bei Bordeaux

Siehe auch:
 Lischin